Bisag je mjesto u Varaždinskoj županiji. Smješteno je u općini Breznica. Prema popisu stanovništva iz 2001. Bisag je imao 162 stanovnika.

U Bisagu se nalazi ruševina dvorca Bisag.

Stanovništvo 

Naselja u Varaždinskoj županiji